Francja:
 Saint-Aubin – gmina w regionie Akwitania, w departamencie Landy
 Saint-Aubin – gmina w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna
 Saint-Aubin – gmina w regionie Burgundia
 Saint-Aubin – gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Aubin – gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Aubin – gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord
 Saint-Aubin – gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Pas-de-Calais
 Saint-Aubin – gmina w regionie Pikardia
 Saint-Aubin – gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Aubin – gmina w regionie Szampania-Ardeny

Mauritius:
 Saint-Aubin – miejscowość

Szwajcaria:
 Saint-Aubin – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Saint-Aubin-Sauges – miejscowość w gminie La Grande Béroche, w kantonie Neuchâtel

Inne:
 Albin

Zobacz też:
 Aubin